Schwarzwald steht für:

 Schwarzwald, Mittelgebirge in Baden-Württemberg
 den Nationalpark Schwarzwald
 das Biosphärengebiet Schwarzwald
 Schwarzwald (Frankenblick), Weiler der Gemeinde Frankenblick im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Schwarzwald (Luisenthal), Ortsteil der Gemeinde Luisenthal im Landkreis Gotha, Thüringen
 Schwarzwald (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schwarzwald (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Schwarzwald, Gut im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Czerniak (Mrągowo) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 die Ortschaft Feketeerdő im Kleingebiet Mosonmagyaróvár, Ungarn
 Amt Schwarzwald, Verwaltungseinheit des Herzogtums Sachsen-Gotha
 Burg Schwarzwald bei Luisenthal in Thüringen
 (10663) Schwarzwald, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Dimission auf eine bestimmte Zeit bei einer Studentenverbindung

Personen:
 Alfred Fischer-Schwarzwald (?–1999), deutscher Komponist
 Christian Schwarzwald (* 1971), österreichischer Künstler
 Eugenie Schwarzwald (1872–1940), österreichische Pädagogin
 Hermann Schwarzwald (1871–1939), österreichischer Jurist und Bankdirektor

Siehe auch:

 Bois Noir
 Black Forest